Het WTA-tennistoernooi van Biel/Bienne (officieel Ladies Open Biel Bienne) van 2017 vond plaats van 10 tot en met 16 april 2017 in de Zwitserse plaats Biel/Bienne. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen in het Swiss National Tennis Centre.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Barbora Strýcová bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De zeventienjarige Tsjechische kwalificante Markéta Vondroušová won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Anett Kontaveit uit Estland in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Vondroušová wist voor het eerst in haar loopbaan een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij incas­seerde US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens versloeg in haar openingspartij de als achtste geplaatste Monica Niculescu – vervolgens bereikte zij de kwartfinale, waarin zij de duimen moest leggen voor Anett Kontaveit.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Aangezien het de eerste editie van dit toernooi was, waren er geen titelverdedigsters.

Het eerste reekshoofd, bestaande uit Xenia Knoll en de Nederlandse Demi Schuurs, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Timea Bacsinszky en Martina Hingis.

Het als tweede geplaatste duo Hsieh Su-wei en Monica Niculescu won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste Zwitserse koppel Timea Bacsinszky en Martina Hingis in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Taiwanese Hsieh had daarnaast achttien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Roemeense Niculescu zeven.

De Belgische Elise Mertens en Heather Watson uit het Verenigd Koninkrijk waren het vierde reekshoofd. Kort voor aanvang van het dubbelspeltoernooi meldden zij zich af, wegens een dijbeenblessure van Watson.

De Nederlandse Lesley Kerkhove speelde samen met Lidzija Marozava uit Wit-Rusland. Zij strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Biel/Bienne 2017
Biel/Bienne